Museo del cinema può riferirsi a:

 Museo del Cinema (Catania)
 Museo del Cinema (Siracusa)
 MIC - Museo Interattivo del cinema (Milano)
 Museo nazionale del cinema – Museo di Torino
 Museo internazionale del cinema e dello spettacolo – Museo di Roma
 Museo del precinema – Museo di Padova
 Museo del Cinema (Salonicco)